Friværdi kan henvise til flere ting:
 Friværdi er det resterende beløb der kan lånes i en bolig
 Friværdi (album) er et album udgivet af Magtens Korridorer i 2005